Youssouf Falikou Fofana (1966-) – ex calciatore ivoriano
 Youssouf Fofana (1999-) – calciatore francese